Kabas bzw. Kabaş ist der Familienname folgender Personen: 

 Hilmar Kabas (* 1942), österreichischer Politiker (FPÖ)
 Robert Kabas (* 1952), österreichischer Künstler
 Sebastian Kabas (* 1997), österreichischer Ruderer
 Sedef Kabaş (* 1970), türkische Journalistin, Buchautorin und Publizistin
 Ursula Kabas (* 1950), österreichische Psychologin und Schriftstellerin